Хашдате има више значења:

 Хашдате (Герла), насеље у округу Клуж у Румунији
 Хашдате (Савадисла), насеље у округу Клуж у Румунији